Werndl von Lehenstein ist der Name folgender Personen:

 Erhard Werndl von Lehenstein (* 5. Januar 1932 in Eger, Böhmen), deutscher Künstler, Gehörlosenpädagoge und Genealoge
 Johann Joseph Werndl von Lehenstein (16xx–17xx), 23 Jahre Zweiter und sechs Jahre Erster Bürgermeister der Stadt Eger, Böhmen